Kuzawka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Terespol
 Kuzawka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Hanna

 Zobacz też
 Kuzawka-Kolonia